Лорна Хейвуд (; род. 29 января 1939, Бирмингем) — англо-американская оперная певица (сопрано), а затем оперный режиссёр.

Училась в Королевском колледже музыки у Мэри Парсонс и Гордона Клинтона, а затем в Джульярдской школе у Серджиуса Кагена и Беверли Пек Джонсон. В 1966 г. дебютировала на сцене Ковент-Гардена, в дальнейшем в наибольшей мере была связана с Английской национальной оперой. Считалась одной из лучших исполнительниц главных партий в операх Леоша Яначека — «Катя Кабанова», «Енуфа», «Средство Макропулоса».

После завершения певческой карьеры в 1998 г. дебютировала в качестве оперного режиссёра. Поставила около 30 спектаклей в оперных театрах Мэдисона, Сан-Хосе, Норфолка, а также в Италии, Испании, Норвегии.

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Биография, фото на сайте Баховские кантаты 

Певцы и певицы Великобритании
Певцы и певицы США
Академические музыканты Великобритании
Академические музыканты США
Сопрано
Родившиеся в 1939 году
Родившиеся 29 января
Родившиеся в Бирмингеме
Персоналии по алфавиту